Rouvroy ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Rouvroy (Belgien) in der belgischen Provinz Luxemburg 
 Rouvroy (Aisne) im französischen Département Aisne 
 Rouvroy (Pas-de-Calais) im französischen Département Pas-de-Calais

Weitere französische Gemeinden mit Namenszusatz:

 Rouvroy-en-Santerre, Département Somme
 Rouvroy-les-Merles, Département Oise
 Rouvroy-Ripont,Département Marne
 Rouvroy-sur-Audry, Département Ardennes
 Rouvroy-sur-Marne, Département Haute-Marne
 Rouvroy-sur-Serre, Département Aisne

Rouvroy ist der Familienname folgender Personen:

 Claude de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1607–1693), französischer Adliger
 Friedrich Gustav von Rouvroy (1771–1839) 
 Georg Wilhelm Theodor von Rouvroy (1772–1849)
 Johann Theodor von Rouvroy (1727–1789), österreichischer Artilleriegeneral
 Karl Heinrich von Rouvroy (1774–1843)
 Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675–1755), französischer Schriftsteller
 Margaux Rouvroy (* 2001), französische Tennisspielerin
 Wilhelm Heinrich von Rouvroy (1799–1882)

Siehe auch:
 Rouvrois